Cette page contient les pages d'homonymie de Aîné, L'Aîné, Aînés et Aine.

Aîné peut désigner :
 aîné, dans les relations entre frères et sœurs, la personne la plus âgée d'entre eux ;
 aîné, dans le Nouveau Testament, le chef de file d'une congrégation chrétienne locale.

L'Aîné peut désigner :
 L'Aîné, le deuxième livre du cycle de l'Héritage.

Aînés peut désigner :
 aînés, les personnes âgées ;
 Aînés, la branche la plus âgée des Éclaireuses Éclaireurs de France.

Aine peut désigner 
 aine, une partie du corps ;
 aine, un petit bâton qu'on passe dans la tête des harengs destinés à être fumés (Littré) ;
 aine, une pièce de peau de mouton qui sert à joindre une éclisse et une têtière dans un soufflet d'orgue (Littré) ;
 Áine, la déesse de l'amour et la fertilité dans la mythologie celtique irlandaise.